Озеро Ніпіссінґ () () — озеро у складі канадської провінції Онтаріо. Розміри озера 65 x 25 км, глибина 4,5 м.

Над озером розташовані міста Норт-Бей і Вест-Ніпіссінґ. Озеро дуже популярне місце для спортивного рибальства, у озері — понад 40 види риб, включаючи малоротих окунів та щуку звичайну.

Історія 
Алгонкінською мовою назва озера означає «Велика Вода». У 1610 році до озера прибув француз Етьєн Брюле () і став першим європейцем-дослідником, який висадився на ньому. Озеро Ніпіссінґ з озерами Гурон, Мічиган, озером Верхнім, озерами Ніпіґон і Сімко були частиною древнього Алгонкінського озера (), доки льодовик не відступив приблизно 4 000 років тому. Ніпіссінґ є частиною мезозойської рифтової долини Оттава-Боннечер Ґрабен (), яка сформувалася 175 мільйонів років тому.

Примітки

Посилання 
 Озеро Ніпіссінґ 

Озера Онтаріо